Molekulska formula -{C16H21ClN4}- se može odnositi na:

 Enpiprazol
 Mepiprazol